

Cinema 
 The Seed – film del 2005 diretto da Joe Hahn
 The Seed – film del 2011 diretto da A'Ali de Sousa e Lisa Campos, remake del film L'alieno del 1987

Musica 
 The Seed – traccia dell'album The Promise di Michael Pinder del 1976
 The Seed – traccia dell'album Down II: A Bustle in Your Hedgerow dei Down del 2002
 The Seed (2.0) – singolo  dei The Roots featuring Cody Chesnutt del 2003, dall'album Phrenology

Televisione 
 Il seme (The Seed) – episodio della quinta stagione di Stargate Atlantis